Красноволя — название населённых пунктов:

Украина 
 Красноволя — село в Ковельском районе Волынской области.
 Красноволя — село в Любомльском районе Волынской области.
 Красноволя — село в Луцком районе Волынской области.